Courchamps puede referirse a: 

 Courchamps, comuna francesa situada en Aisne.
 Courchamps, comuna francesa situada en Maine y Loira.